Minos kan syfta på:

 Minos – i grekisk mytologi kung på Kreta
 MINOS – ett experiment inom partikelfysik
 Emanuel Minos (1925–2014), en norsk teolog och predikant
 6239 Minos – en asteroid